Святи́й Амо́н. Це словосполучення може мати на увазі різних осіб. Зокрема, наступних:
 Амон Нітрійський
 Амон Печерський